|}

Die Bahnstrecke Zvolen–Podbrezová ist eine eingleisige Hauptbahn in der Slowakei. Sie führt im Tal des Flusses Hron von Zvolen über Banská Bystrica nach Podbrezová.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke verläuft in west-östlicher Richtung im Tal des Flusses Hron (Region Horehronie). Nördlich der Bahnstrecke liegt die Niedere Tatra, südlich das Slowakische Erzgebirge.

Geschichte 

Die Strecke von Zvolen nach Hronec wurde am 6. Juli 1884 eröffnet.

Heute ist die Strecke auf die Kursbuchstrecken 170 Zvolen-Banská Bystrica-Vrútky und 172 Banská Bystrica-Brezno-Červená Skala aufgeteilt.

Der Abschnitt Zvolen-Banská Bystrica ist seit 2007 elektrifiziert. Neben zwei Nahverkehrslinien verkehren hier alle 2-Stunden durchgehende Rychlík-Züge aus Bratislava.

Der Abschnitt zwischen Banská Bystrica und Podbrezová dient hauptsächlich lokalen Verkehrsbedürfnissen. Der früher hier verkehrende Schnellzug „Horehronec“ (Margecany-Banská Bystrica-Zvolen) verkehrt heute nicht mehr. An überregionalen Verbindungen sind zwei tägliche Regional-Express-Zugpaare Margecany-Banská Bystrica geblieben (Stand 2022). In der Sommersaison verkehren an Wochenende zusätzliche Ausflugszüge von Banská Bystrica nach Kosice (samstags) bzw. Prešov (sonntags), sowie von Zvolen nach Mlynky (Slowakei). Der Güterverkehr ist von untergeordneter Bedeutung.

Weblinks 
 Einzelheiten über die Strecke: Teil 1, Teil 2, Teil 3 (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei
Banskobystrický kraj